Димитрије „Мита” Илић (Чачак, 24. јануар 1965) српски је филмски, гласовни и позоришни глумац.

Биографија 
Димитрије Илић је рођен у Чачку 24. јануара 1965. године. Глуми и у представама као стални члан Народног позоришта у Београду, Атеља 212 и позоришта Пуж. Активно се бави синхронизацијом анимираних и играних филмова и серија за студије Лаудворкс, Хепи ТВ, Моби, Голд диги нет, Ливада Београд, Бозомикс и Вочаут.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Граница ||
|-
| 1992. || Коцка, коцка, коцкица || Црни деда немраз
|-
| 1993-1996. || Срећни људи || Конобар са пиштољем, обезбеђење
|-
| 1995. || Тамо где лозе плачу || себе
|-
| 1995. || Театар у Срба ||
|-
| 1996. || Мали кућни графити || Дизелаш
|-
| 1997. || Горе-доле || Пендин телохранитељ
|-
| 1998. || Три палме за две битанге и рибицу || Војни полицајац 2
|-
| 1998. || Буре барута || Комшија
|-
| 1998. || Свирач || Сељак на ваару 2
|-
| 1998. || Џандрљиви муж ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2002. || Мртав ’ладан || Приглупи полицајац
|-
| 2002. || Мртав ’ладан (ТВ серија) || Приглупи полицајац
|-
| 2004-2007. || Црни Груја || Миленко, Мула Јусуф
|-
| 2005. || Смешне и друге приче || Иван „Илија” Илић
|-
| 2005. || Леле, бато || Пекар
|-
| 2005. || Идеалне везе || Мајстор Адам
|-
| 2006. || Апорија || Тонац
|-
| 2007. || Сељаци || Добрица
|-
| 2007. || Црни Груја и камен мудрости || Миленко
|-
| 2007. || Бора под окупацијом ||
|-
| 2007. || Христос воскресе || Бомбонџија
|-
| 2008. || Читуља за Ескобара ||
|-
| 2008. || Наша мала клиника || Оџачар
|-
| 2008. || Резолуција 819 || Ратко Младић
|-
| 2008. || Мој рођак са села || Вања Петровић
|-
| 2009. || Живот и смрт порно банде || Марков отац
|-
| 2009. || Неки чудни људи || Газда кафане
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2010. || Шесто чуло || Лифт-мајстор Данко
|-
| 2010. || Ако зрно не умре || Српски полицајац
|-
| 2013. || Друг Црни у НОБ-у || Жандар Жика, немачки официр, војник георг, сељак 2 
|-
| 2013. || Равна гора || Капетан Исак
|-
| 2016. || Сумњива лица || Министар
|-
| 2018. || Немањићи — рађање краљевине || Калојован
|-
| 2018. || Јутро ће променити све || Други полицајац
|-
| 2019. || Истине и лажи || власник азила
|-
| 2019. || Екипа || таксиста
|-
| 2019. || Анђела (ТВ филм) ||
|-
| 2020-2021. || Игра судбине || Милорад Обреновић
|-
| 2020. || Клан (ТВ серија) || газда кафане
|-
| 2020-2021. || Камионџије д. о. о. || Саобраћајац
|-
| 2021. || Колегинице || поп Станојло
|-
| 2021. || Три мушкарца и тетка || Папић
|-
| 2022. || Јунаци нашег доба || Милован Кузмановић
|-
| 2022- || Од јутра до сутра || Милован
|-
| 2022. || Вучје бобице (филм) || Комшија
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1965.
Чачани
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Глумци и глумице Народног позоришта у Београду
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”
Глумци и глумице позоришта „Пуж”